

Рейтинг мировых брендов по результатам агентства Interbrand 

С 2009 по 2010 год процесс можно условно обозначить как стагнацию — стоимость крупнейших брендов мира в целом осталась практически на том же уровне, исключением стали Toyota и Mercedes-Benz. Российские компании, такие как Газпром или Лукойл, в рейтинге крупнейших брендов мира не представлены. До кризиса 2008 года ни одна из российских корпораций не развивала свой бренд так успешно, как Coca-Cola и McDonald's, чтобы он пользовался спросом не только в России, но и по всему миру.

Топ-100 брендов по версии BrandZ 

BrandZ представляет собой базу данных брендов. Она содержит данные более чем от 650 000 потребителей и профессионалов в 31 странах, сравнивая более 23000 марок. База данных используется для оценки стоимости брендов, и каждый год, начиная с 2006 года, используется для создания списка топ-100 мировых брендов.

Примечания 
  Онлайн биржа investing.com 16.09.2020 https://ru.investing.com/equities/saudi-aramco

Ссылки 
 Ближе к потребителю. Опубликован рейтинг самых дорогих брендов мира
 Вэбсайт BrandZ

Торговые марки
Рейтинги